Mulliken heißt der Ort
 Mulliken (Michigan) in den USA

Mulliken ist der Nachname folgender Personen:
 Robert Mulliken (1896–1986), US-amerikanischer Physiker und Chemiker
 William Mulliken (1939–2014), US-amerikanischer Schwimmer